

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Мессий Квинт Траян Деций А. и Квинт Геренний Этруск Мессий Деций Цезарь. Консулы-суффекты Имп. Цезарь Гай Вибий Требониан Галл А. и Гай Валент Гостилиан Квинт. Цензор — Валериан.
 Начало эпидемии чумы, объявшей все восточные провинции Римской империи.
 Июнь — Деций напал на готов под Абриттом и сначала добился успеха, но готы (благодаря измене Галла), заманили римское войско в болото и полностью уничтожили. Деций и его сын погибли в бою. Августами провозглашены Галл и Гостилиан, младший сын Деция, а цезарем — Волуциан, сын Галла.
 251—253 — Император Рима Галл, Гай Вибий Требониан (206—253).
 251—252 — Император Рима Гостилиан, Гай Валент Мессий Квинт. Сын Деция.
 251—253 — Император Рима Волуциан. Сын и соправитель Галла.
 Готами захвачены Анхиал, Никополь.
 Галл согласился оставить готам громадную добычу и пленников, снабдил их лагерь и обещал выплачивать дань. Мир.
 Бегство Дионисия из Александрии.
 251—253 — Папа римский св. Корнелий.
 251—258 — Антипапа Новациан (ок. 200—258).
 Корнелий отлучает антипапу Новациана.

Родились 
 Св. Антоний, основатель всего восточного монашества. Проповедовал в Египте.

Скончались 
 Гостилиан
 Геренний Этруск
 Деций Траян, римский император.
 Исидор Хиосский, раннехристианский мученик.
 Около 251 — Святой Христофор, святой мученик, почитаемый Католической и Православной церквями.

См. также